Новости дня:
 «Новости дня» — ежедневная общественно-политическая и литературная газета, выходившая в Москве в 1883—1906 годах.
 «Новости дня» — советский документальный киножурнал снимавшийся на Центральной студии документальных фильмов, выходивший с 1944 по 1992 годы.